81-й полк — порядковое наименование некоторый воинских частей.

 81-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (1941-?) — полк в ВВС СССР в ходе Великой Отечественной войны
 Апшеронский 81-й пехотный полк (1700—1918) — полк вооружённых сил Российской империи
 81-й Петракувский мотострелковый полк (1939-2009) — воинская часть вооружённых сил Российской Федерации